Нурушев — фамилия; имеет женскую форму Нурушева.
 Нурушев, Сандибек Байтемирович (род. 1932) — российский учёный, доктор физико-математических наук, профессор МИФИ.
 Кильмяк Нурушев (2-я пол. XVII — сер. XVIII) — башкирский феодал Юрматынской волости Ногайской дороги, участник и предводитель Башкирского восстания 1735—1740 годов.